Појам Савезнички рат може да се односи на:
 Савезнички рат (357—355. п. н. е.),
 Савезнички рат (220—217. п. н. е.),
 Савезнички рат у Риму,